La temporada de huracanes en el Atlántico de 1990 comenzó oficialmente el 1 de junio de 1990, y se prolongó hasta el 30 de noviembre de 1990. Estas fechas convencionalmente delimitan el período de cada año, cuando la mayoría de ciclones tropicales se forman en la cuenca atlántica. Sin embargo, la depresión tropical Uno se formó antes de que la temporada comenzara oficialmente.

Aunque muy activo, la temporada tuvo sistemas relativamente débiles, la mayoría de los cuales permanecieron en el mar. La temporada 1990 fue inusual en que ninguna de las tormentas tropicales o huracanes tocó tierra en los Estados Unidos, aunque la tormenta tropical Marco se debilitó a una depresión justo antes de tocar tierra. Los registros muestran que ello no había ocurrido desde la temporada de 1962.

Dos de los huracanes de la temporada fueron notables. El huracán Diana mató a 96 personas en los estados mexicanos de Veracruz e Hidalgo; del daño a la propiedad no se dispone de estimaciones, pero los daños fueron muy extendidos. El Huracán Klaus trajo inundaciones a Martinica, y luego, después de combinarse con la tormenta tropical Marco, causó lluvias torrenciales en todo el sureste de Estados Unidos.


Tormentas 

Cronología de la actividad tropical del Atlántico en 1990 en la temporada de huracanes
</div>

Depresión tropical Uno 

La depresión tropical Uno se formó el 25 de mayo a partir de un débil área de baja presión al oeste de Jamaica, que había estado produciendo lluvias dispersas sobre la isla durante los días anteriores. La depresión se movió a través de Cuba poco después de formarse, aunque la convección estaba ubicada al este de su centro pobremente definido. Mientras se dirigía hacia Florida, fue absorbida por un frente frío que se aproximaba.

La depresión no causó daños significativos. En Florida, se pronosticó que la depresión aliviaría las condiciones de sequía que persistieron durante unos dos años. Mientras cruzaba Cuba, la depresión dejó caer fuertes lluvias, y las predicciones indicaron que las cantidades de precipitación podrían alcanzar hasta , pero la mayor cantidad medida fue a  al este de La Habana. También se produjeron fuertes lluvias en gran parte del sur de Florida, con un máximo de  en la estación de guardabosques de Royal Palm en el parque nacional de los Everglades. Mientras la depresión afectaba al sur de Florida, el Servicio Meteorológico Nacional emitió "declaraciones de inundaciones urbanas" advirtiendo de calles inundadas principalmente en áreas bajas, especialmente en los condados de Dade y Broward. El agua estancada en muchas autopistas de Florida provocó accidentes automovilísticos, especialmente en el condado de Dade, donde se informó de 28 accidentes.

Tormenta Tropical Arthur 

La primera tormenta tropical de 1990 se desarrolló a partir de una borrasca en el Atlántico central a unos  al este de Trinidad el 24 de julio. Cruzó las Islas de Barlovento entre Tobago y Granada y se fortaleció a cerca de huracán, pero se debilitó y pronto degeneró en una borrasca el 27 de julio. No se registraron bajas o daños.
 Los archivos de NHC sobre Arthur

Huracán Bertha 

Una depresión tropical al este Florida se fortaleció en una tormenta tropical el 28 de julio. Viró el noreste y se convirtió en un huracán a  al oeste-suroeste de Bermudas el 29 de julio. Bertha continuó en paralelo a la costa este de los Estados Unidos, pasando a una tormenta tropical y volviéndose a fortalecer a un huracán antes de convertirse en extratropical en Nueva Escocia el 2 de agosto.

Nueve muertes fueron atribuidas a Bertha, incluidos seis miembros de la tripulación del carguero griego Corazón que perecieron frente a la costa canadiense después de que se desintegrara su nave. Se informó de daños a los cultivos y a un puente colgante en Nueva Escocia y a la Isla del Príncipe Eduardo.
 Los archivos de NHC sobre Bertha

Tormenta Tropical César 

César se desarrolló a partir de una onda tropical que alcanzó fuerza de tormenta tropical al oeste de Cabo Verde el 2 de agosto. Se movió al noroeste, y se disipó el 7 de agosto, mientras se encontraba a  al este de Bermudas.
 Los archivos de NHC sobre Cesar

Tormenta Tropical Edouard 

Edouard se desarrolló a partir de un sistema atmosférico no tropical que cruzó las Azores hacia el oeste, el 4 de agosto. Se convirtió en una tormenta tropical el 8 de agosto y cambió su dirección, convirtiéndose en extratropical el 11 de agosto. No hubo víctimas y sólo daños menores en las Azores. La tormenta tropical Edouard fue inusual debido a la ubicación de su formación en el noreste del océano Atlántico.
 Los archivos de NHC sobre Edouard

Huracán Diana 

Diana se formó a partir de una onda tropical que cruzó el Atlántico y la mayoría del mar Caribe antes de convertirse en un ciclón cerca de la punta oriental de Honduras el 4 de agosto. La tormenta cruzó la península de Yucatán y se fortaleció en un huracán categoría 2 antes de tomar tierra en México cerca de Tuxpan, Veracruz, el 7 de agosto. Se disipó en el oeste de México al día siguiente, aunque un remanente de baja presión en la zona llegó al Pacífico.

Las lluvias torrenciales en México causaron deslizamientos en los estados de Hidalgo y Veracruz. Los cultivos, los bienes y las carreteras fueron dañadas, y 96 personas murieron.
 Los archivos de NHC sobre Diana

Tormenta Tropical Fran 

La tormenta tropical Fran se desarrolló como una depresión tropical al suroeste de Cabo Verde el 11 de agosto. Avanzando rápidamente hacia el oeste, perdió su circulación cerrada por un tiempo y luego se recuperó y se fortaleció en una tormenta tropical el 13 de agosto. Al día siguiente pasó entre Trinidad y Venezuela y se disipó debido a la interacción con la América del Sur continental. No se registraron daños o se informó de bajas.
 Los archivos de NHC sobre Fran

Huracán Gustav 

Gustav se desarrolló como una depresión tropical a unos  al este de Barbados el 24 de agosto. Se desplazó hacia el oeste y se fortaleció, convirtiéndose en una tormenta tropical al día siguiente y en un huracán el 26 de agosto. Advertencias de huracán se plantearon para las Antillas Menores, pero Gustav torció hacia el norte y luego noreste, evitando así toda tierra. Fue declarado extratropical el 3 de septiembre, los restos más tarde pasaron a  al sur de Islandia. En su punto máximo alcanzó la categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson.
 Los archivos de NHC sobre Gustav

Tormenta Tropical Hortense 
 se fue por Puerto Rico 
Hortense se formó a  al oeste-suroeste de Cabo Verde el 25 de agosto. Se reforzó en una tormenta tropical, pero fue desplazada por el huracán Gustav y se disipó el 31 de agosto, sin acercarse a tierra.
 Los archivos de NHC sobre Hortense

Huracán Isidore 

Isidore se formó al sur de Cabo Verde el 4 de septiembre y se convirtió en un huracán el 7 de septiembre. Se mantuvo en movimiento hacia al norte en mitad Atlántico central y se redujo a tormenta tropical durante un tiempo antes de recuperarse. Fue absorbido por una borrasca extratropical a 50° de latitud Norte el 17 de septiembre.
 Los archivos de NHC sobre Isidore

Depresión tropical Once 

El 18 de septiembre, la depresión tropical Once se formó a medio camino entre África y las Antillas Menores a partir de una onda tropical. Las observaciones de barcos y aviones de reconocimiento informaron que la depresión casi alcanzó la fuerza de tormenta tropical. Sin embargo, fue desgarrado por fuertes vientos en los niveles superiores hasta que se disipó el 27 de septiembre. El sistema nunca afectó la tierra.

Huracán Josephine 

Josephine se formó al oeste de Cabo Verde el 21 de septiembre y se fortaleció en una tormenta tropical el 24 de septiembre. Se movió erráticamente en la zona central del Atlántico durante algún tiempo, antes de convertirse en un huracán el 4 de octubre. Se convirtió en extratropical el 6 de octubre. El tiempo que transcurrió desde la depresión tropical a huracán, 13 ¾ días, es el segundo más largo de la historia, sólo detrás de Huracán Arlene de 1987.
 Los archivos de NHC sobre Josephine

Huracán Klaus 

Una onda que se movió hacia el oeste se convirtió en una tormenta tropical al este de la Antillas Menores el 3 de octubre y se convirtió en un huracán dos días más tarde cerca de Antigua y Barbuda. Inundó Martinica, matando a 6 personas y desplazando de 1500 antes de pasar al norte de las Islas de Sotavento y las Islas Vírgenes, se debilitó y volvió a reactivarse cuando se dirigió hacia las Bahamas. Fue absorbida por una zona de baja presión el 9 de octubre. Los restos llevaron fuertes lluvias a Carolina del Sur y Georgia, causando 4 muertos al estallar una presa.
 Los archivos de NHC sobre Klaus

Huracán Lili 

Lili se desarrolló a partir de una borrasca que afectó a las últimas fases de Josephine. Esta borrasca se trasladó al suroeste y desarrolló características tropicales, convirtiéndose en un huracán el 11 de octubre. Se trasladó rápidamente hacia el oeste y pasó a  al sur de Bermudas. Inicialmente amenazó a la costa de EE. UU., pero viró al norte y el noreste y entonces se convirtió en extratropical antes de golpear a Nueva Escocia y Terranova. Los daños se limitaron a la mínima erosión de la costa en Carolina del Norte.
 Los archivos de NHC sobre Lili

Tormenta Tropical Marco 

Cuando Klaus se disipó, una nueva borrasca fría se desarrolló sobre Cuba y pasó a ser una depresión tropical el 9 de octubre. Se convirtió en una tormenta tropical y se dirigió hacia Florida, golpeando la costa occidental, pero se debilitó a una depresión tropical cerca de Cayo Cedro, Florida. Perdió fuerza rápidamente sobre la tierra, pero produjo fuertes lluvias al sureste en los estados ya golpeados por Klaus.

Aunque solamente era una depresión al tocar tierra, fue oficialmente considerada como una tormenta tropical al tocar tierra en los Estados Unidos. Siete muertes se atribuyen a Marco por las lluvias y las inundaciones. También causó $57 millones (1990 USD) en daños.

Esta fue la segunda tormenta desde que se empezó a nombrar en el Atlántico en 1950, que se utilizaba la letra «M», la anterior fue Martha en la temporada de 1969. Desde 1995, la letra 'M' se ha utilizado casi cada temporada.
 Los archivos de NHC sobre Marco

Huracán Nana 

Una onda tropical se desarrolló en una depresión el 16 de octubre, a  al noreste de Puerto Rico. Se intensificó en un pequeño huracán al día siguiente y viajó hacia al noroeste de Bermudas, pero fue bloqueado por vientos del nivel superior occidentales y se disipó el 21 de octubre, sin acercarse a tierra.

Nana fue la primera tormenta en recibir la 'N' desde que comenzó en a nombrarse los huracanes de la cuenca atlántica en el año 1950, y la primera de las diez tormentas en hacerlo hasta 2008.
 Los archivos de NHC sobre Nana

Otras Tormentas 
Los documentos de la NHC para sistemas tropicales sin nombre antes de 1991 son esporádicos. El 24 de mayo - antes de que la temporada comenzara oficialmente - Una depresión tropical se desarrolló sobre la zona occidental del Caribe. Se trasladó al noroeste y trajo fuertes lluvias y vientos a Cuba y Florida. Fue absorbida, el 26 de mayo, por un frente sobre los Cayos de Florida.

El 18 de septiembre, la depresión tropical once se formó a mitad de camino entre África y las Antillas Menores de una onda tropical. Las observaciones de los buques y aviones de reconocimiento informaron de que la depresión casi llegó a fuerza de tormenta tropical. El sistema nunca tocó tierra.

Energía Ciclónica Acumulada (ECA) 

La tabla a la derecha muestra la Energía Ciclónica Acumulada (ECA) para cada ciclón tropical formado durante la temporada. El ECA es, a grandes rasgos, una medida de la energía del huracán multiplicado por la longitud del tiempo que existió, así como de huracanes particularmente intensos. Cuanto más tiempo dure y más intenso sea el huracán conllevará una ECA más alta. El valor de ECA sólo se calcula para sistemas tropicales de 34 nudos (39 mph, 63 km/h) o más y tormentas tropicales fuertes.

Nombres de las tormentas 
Los siguientes nombres fueron usados para nombrar las tormentas que se formaron en el Atlántico Norte en el 1990. Es la misma lista usada para la temporada de 1984. Esta lista será usada de nuevo en la temporada de 1996, salvo los nombre retirados. Las tormentas Marco y Nana, fueron nombradas por primera vez en 1990. Los nombres que no han sido usados en esta temporada están marcados con gris.

Nombres retirados 
La Organización Meteorológica Mundial retiró dos nombres en la primavera de 1991: Diana y Klaus. Fueron remplazados en la temporada de 1996 por Dolly y Kyle.

Véase también 
Temporada de huracanes en el Atlántico
 Temporada de huracanes en el Pacífico de 1990

Referencias

Enlaces externos 
 NOAA 1990 Report accessed November 1990
 
 U.S. Rainfall information from 1990 tropical cyclones